Полыскарьяха (устар. Полыскарь-Яга) — река в России, протекает в Ненецком АО. Впадает в Хвостовое озеро. Длина реки составляет 12 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Печора от водомерного поста Усть-Цильма и до устья, речной подбассейн реки — бассейны притоков Печоры ниже впадения Усы. Речной бассейн реки — Печора.

Код объекта в государственном водном реестре — 03050300212103000083292.

Примечания 

Бассейн Соймы (притока Сулы)
Реки Ненецкого автономного округа